Витезслав Прьегода (; род. 11 января 1960, Прьевидза) — чехсоловацкий, чешский и словацкий шахматист, международный мастер (1990).

Биография 
Родился в смешанной семье (отец — словак, мать — чешка). После распада Чехословакии жил в Словакии, в 2006 г. переехал в Чехию. В настоящее время проживает в Праге.

Чемпион Словакии 2001 г. (разделил 2—3 места за выступавшим вне конкурса Р. В. Хасангатиным). Серебряный призёр чемпионатов Словакии 1983, 1991, 1993 и 1995 гг. (в 1983 г. разделил 1—2 места с Р. Тибенским, но уступил звание чемпиона из-за худших дополнительных показателей; в чемпионате 1995 г. разделил 4—7 места и был вторым среди словацких шахматистов). Бронзовый призёр чемпионата Словакии 1989 г. В чемпионате Словакии 1998 г.. участвовал в большом дележе призового места.

В составе сборной Словакии участник двух  (1993 и 2002 гг.).

Победитель международных турниров в Братиславе (1989 г.), Брно (1991 г.; побочный турнир), Вишеграде (1998 г.), Бойнице (2010 г.).

В 1995 г. участвовал в зональном турнире.

Активно выступает в командных чемпионатах Словакии, Чехии и Австрии. В составе клуба ŠK Prievidza победитель командного чемпионата Словакии 2009 / 2010 гг. и участник Кубка европейских клубов 2010 г. В составе клуба Výstaviště Lysá nad Labem победитель командного чемпионата Чехии 2018 / 2019 гг., серебряный призёр командного чемпионата Чехии 2016 / 2017 гг., бронзовый призёр командного чемпионата Чехии 2014 / 2015 гг.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления В. Прьегоды в кубках европейских клубов
 Выступления В. Прьегоды в кубках Митропы
 Выступления В. Прьегоды в командных чемпионатах Чехословакии
 Выступления В. Прьегоды в командных чемпионатах Чехии
 Выступления В. Прьегоды в командных чемпионатах Словакии

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Словакии
Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Родившиеся в Прьевидзе
Международные мастера по шахматам